Grabnick ist ein deutscher Ortsname:
 Grabnick, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Grabnik (Stare Juchy) im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Grabnick, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Grabnik (Mikołajki), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Klein Grabnick